Рубиконе () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Савиньяно-суль-Рубиконе — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Форли-Чезена.
 Сольяно-аль-Рубиконе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Форли-Чезена.